Конференция католических епископов Ирана, иное наименование — Ассамблея ординариев (, ) — коллегиальный орган национального церковно-административного управления Римско-Католической церкви в Иране. Конференция католических епископов Ирана объединяет епископов и архиепископов Армянской католической, Римско-Католической и Халдейской католической церквей, проживающих на территории страны.

Образована в 1980 году. Конференция католических епископов Ирана осуществляет определённые пастырские функции, направленные для решения литургических, дисциплинарных и иных вопросов, возникающих в католической общине Ирана. Решения Конференции католических епископов Ирана утверждаются Римским папой.

Высшим органом Конференции католических епископов Пакистана является общее собрание епископов и архиепископов. Вне общего собрания действует секретариат Конференции под управлением председателя Конференции.

Председатели 
 архиепископ Юханнан Семаан Исайи (1980—1995), архиепископ Тегерана;
 епископ Вартан Текеян (1995—1999) , епископ Исфахана;
 архиепископ Томас Мерам (2000—2003), архиепископ Урмии и епископ Сельмаса;
 архиепископ Игнацио Бедини (май 2003—2007), архиепископ Исфахана;
 архиепископ Рамзи Гарму (2007 — ноябрь 2011), архиепископ Тегерана;
 архиепископ Игнацио Бедини (с 2011 года — по настоящее время), архиепископ Исфахана;

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 

Католицизм в Иране
И